Новаковский, Пётр Томаш (род. 1974) — польский учёный, педагог, исследователь культовых групп.
 Новаковский, Пётр Яковлевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 7353; 17 декабря 1844.